Досхан Калиевич Жолжаксынов (род. 7 октября 1951, пос. Балыкши, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область, КазССР, СССР) — советский и казахстанский актёр, кинорежиссёр. Народный артист Казахстана (1994), лауреат двух Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (1996, 2016). Награждён высшим орденом «Отан» (2021).

Биография 
Родился 7 октября 1951 года, происходит из рода Кокжарлы племени Найман Среднего жуза.

В 1969 году поступил на театральный факультет Института искусств им. Курмангазы в мастерскую народной артистки СССР Хадиши Букеевой, окончив его в 1973 году.

В 1972 году (по другим данным, в 1971 году) был принят в вспомогательную труппу ТЮЗа.

В 1993 году (по другим данным, в 1995 году) назначен директором этого театра.

В 2000 году (по другим данным, в 2001 году) ушёл с этого поста по собственному желанию.

Работа в театре 
Сыграл свыше 200 ролей в театре и кино. Первая роль на сцене театра — Кылыш-бек в спектакле «Золотая стена» Х. Вахитова (1972). Затем сыграл роли Сматбека («Шалопай из города» Ж.Ташенова и И. М. Саввина), Сырыма («Найти себя» Р.Сарсенбаева и Е.Обаева), Казакбая («Апа, — апатай» А.Тарази и К.Искак), Самета, Акаиа («Солдат из Казахстана» и «Акан сери — Актокты» Г.Мусрепова), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Азбергеиа («Индет» А.Тарази, Гос. премия Казахстана, 1996; Главный приз смотра театров тюркоязычных народов, Казань, 1998) и др. Актёрское искусство Жолжаксынова отличается глубокой искренностью чувств, правдивостью и темпераментом. В репертуаре актёра — песни народных и современных композиторов.

Фильмография

Цитаты

Награды 
 1982 — Премия Ленинского комсомола Казахстана
 1987 — Заслуженный артист Казахской ССР
 1994 — Заслуженный артист Кыргызской Республики — за большие заслуги в развитии и обогащении национальных культур, укреплении дружбы между казахским и кыргызским народами
 1994 (8 июля) — Народный артист Казахстана
 1996 — Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства.
 2001 — Орден «Курмет»
 2016 — Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства за полнометражный художественный фильм «Кунанбай».
 2020 (18 сентября) — Звание «Почётный гражданин Алматы»;
 2021 года (7 октября) — Орден «Отан» один из высших орденов Республики Казахстан — за особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства и в связи с 70-летием со дня рождения.

Примечания 

Народные артисты Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР
Заслуженные артисты Киргизии
Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Почётные граждане Алма-Аты